

Персоналии 
 Евгений Савойский
 Евгений Богарне
 Принц Евгений, герцог Нерке, шведский художник

Военные части 
 7-я добровольческая горная дивизия СС «Принц Ойген»

Военные корабли 
 «Принц Евгений» — парусный линейный корабль Балтийского флота России.
 SMS Prinz Eugen — австрийский дредноут.
 HMS Prince Eugene — британский монитор.
 «Принц Ойген» — германский тяжелый крейсер.
 Эудженио ди Савойя — итальянский легкий крейсер.